Soñar no cuesta nada (película) puede referirse a:

 Soñar no cuesta nada, coproducción de Colombia y Argentina dirigida en 2006 por Rodrigo Triana.
 Soñar no cuesta nada, película de Argentina dirigida en 1941 por Luis César Amadori.
 Soñar no cuesta nada, película de Estados Unidos dirigida en 1957 por Henry Levin.